LM peut faire référence à :
 , module lunaire en astronautique ;
 Malte, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports et la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Livingston selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes, une compagnie aérienne disparue en 2014 ;
 lettre de motivation, document formel, souvent accompagné d'un CV, dans lequel un candidat à l'emploi ou un stage précise ses motivations au poste ;
 L&M (pour Liggett & Myers), marque de cigarette.
 Le Mans, commune française situé dans la Sarthe
 Ferrari 250 LM, McLaren F1 LM, Mclaren P1 LM, McLaren Senna LM et Vantage V600 LM, modèles automobiles rendant hommage au circuit de cette ville

Lm peut faire référence à :
 lm, abréviation du lumen, unité de mesure du flux lumineux ;
 lm_sensors, logiciel libre.